Вайсенфельс:

 Вайсенфельс — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Вайсенфельс — район в Германии. Центр района — город Вайсенфельс. Район входит в землю Саксония-Анхальт.